Эдуа́рдо Асте́нго (; ) — перуанский футболист, полузащитник, участник чемпионата Южной Америки 1929 и чемпионата мира 1930 года.

Карьера

Клубная 
Эдуардо Астенго играл за клуб «Университарио».

В сборной 
В составе сборной он принял участие в чемпионате Южной Америки 1929, сыграл на турнире три матча, голов не забил.

Через год участвовал в первом чемпионате мира. Вышел на поле в матче против хозяев поля уругвайцев.

Итого: матчей — 4 / голов — 0; побед — 0, ничьих — 0, поражений — 4

Примечания 

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Университарио»